Суперкубок Ізраїлю з футболу 2021 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2021 року між чемпіоном Ізраїлю клубом Маккабі (Хайфа) та володарем кубка Ізраїлю клубом Маккабі (Тель-Авів).

Матч

Посилання 
 Суперкубок Ізраїлю на soccerway

2021
Ізраїль
2021 в ізраїльському спорті